Bieg na 1000 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 rozegrano 23 lutego w hali Vikingskipet. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została reprezentantka USA Bonnie Blair.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994